Lei Jun ist der Name folgender Personen:

* Lei Jun (Qing-Dynastie)  (1814–1893), chinesischer Literat
 Lei Jun (Unternehmer) (* 1969), chinesischer Milliardär und Unternehmer